id. Verebélÿ László (1841–1922) orvos, sebész, egyetemi magántanár
 ifj. Verebélÿ László (1883–1959) villamosmérnök, egyetemi tanár, az MTA tagja